Letterkenny steht für:
 Letterkenny (irisch: Leitir Ceanainn), Stadt im County Donegal, Irland
 Letterkenny Township, Township im Franklin County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Teil von Brudenell, Lyndoch and Raglan, Gemeinde in Ontario, Kanada
 Letterkenny (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (seit 2016)